Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 1986 wurde am 18. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 7. Dezember in den USA. Insgesamt wurden 13 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Der Finne Juha Kankkunen gewann zum ersten Mal den Weltmeistertitel.

Bericht 
Die Rallye-Weltmeisterschaft 1986 wurde von einigen tödlichen Unfällen überschattet, die zum Ende der leistungsstarken Gruppe-B-Fahrzeugen führte. Bei der Rallye Portugal kollidierte Joaquim Santos mit einer Gruppe Zuschauer. Allein bei diesem Unfall starben drei Menschen und über 30 wurden verletzt. In der Folge zogen sich alle Werksteams von der Rallye Portugal zurück. Bei der Rallye Korsika verunglückten Henri Toivonen und sein Copilot Sergio Cresto tödlich, bei diesem Unfall wurden die drastischen Sicherheitsmängel der Fahrzeuge offensichtlich. Noch am gleichen Tag wurde ein Verbot der Gruppe B für die Rallye-Weltmeisterschaft 1987 angekündigt. Die Werksteams von Audi und Ford zogen sich daraufhin aus der Rallye-Weltmeisterschaft zurück. Die Rallye San Remo wurde komplett annulliert. Das Peugeot-Team wurde zunächst disqualifiziert, die Fahrzeuge waren aber regelkonform, wie sich bei einer Nachkontrolle herausstellte. Die Rallye Elfenbeinküste zählte nicht zur Herstellerwertung, so dass diese von allen Werksteams ausgelassen wurde.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Safari).

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung 
Die Anzahl der Weltmeisterschaftsläufe in der Fahrerweltmeisterschaft entspricht nicht der Anzahl Weltmeisterschaftsläufe in der Herstellerwertung.

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

1986
Motorsportsaison 1986